(« sentinelle » en anglais) peut faire référence à :
Sentinel, un programme australien de char d'assaut.
 Stinson L-5 Sentinel, un avion de liaison américain produit pendant la Seconde Guerre mondiale.
Sentinel, un avion de la Royal Air Force.
Sentinel, un projet d'observatoire spatial.
 Sentinel, une famille de satellites pour le programme Copernicus.
, nom de plusieurs navires de la Royal Navy.
Sentinel, une ville de l'Oklahoma.CTC Sentinel, une revue américaine du 

 Voir aussi 
Massif Sentinel''